Серф Сити има више значења:
 Серф Сити (Њу Џерзи)
 Серф Сити (Северна Каролина)